Buduma oder Boudouma steht für:

 Buduma (Sprache), eine westafrikanische Sprache
 Buduma (Volk), eine westafrikanische Ethnie